Бакиров — фамилия, женский вариант — Бакирова.

Известные носители:
 Бакиров, Аббас (1910—1974) — советский узбекский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1970).
 Бакиров, Азат Маратович (род. 1990) — киргизский спортсмен, выступающий в грэпплинге и джиу-джитсу.
 Бакиров, Александр Александрович (1908—1986) — советский геолог нефти и газа, лауреат Ленинской премии.
 Бакиров, Асылгузя (1785—1848) — военный деятель, подпоручик (1813).
 Бакиров, Виль Савбанович (род. 1946) — советский и украинский социолог, академик Национальной академии наук Украины (2012).
 Бакиров, Ибрагим (1915—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Бакиров, Киякбай (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бакиров, Мирах Самикович (1931—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Бакиров, Михаил Максимович (1918—1944) — участник Великой отечественной войны. Герой Советского Союза (1944).
 Бакиров, Филарит Абдулгазимович (1950—2013) — башкирский актёр, народный артист Республики Башкортостан (1995).
 Бакиров, Шаймерден Бакирович (1930—1998) — председатель Кзыл-Ординского облисполкома (1971—1979)
 Бакиров, Энвер Закирович (1920—2001) — композитор, народный артист республики Татарстан (1993)
 Бакиров, Эрнест Александрович (1930—2010) — советский и российский учёный и государственный деятель, первый заместитель премьера правительства Москвы (1993—1996).